Castenholz steht für:
 Aloys Castenholz (1885–1947), deutscher Landrat und Regierungspräsident 
 Castenholz Pond, See in Antarktika
Siehe auch:
 Kastenholz
 Kästenholz